"Инфокс" — арендатор "Инфоксводоканала", одесского водоканала.
 Инфокс (Infox.ru) — новостной интернет-проект .